Бонуччи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бонуччи, Артуро (старший) (1894—1964) — итальянский виолончелист. 
 Бонуччи Артуро (младший) (1954—2002) — итальянский виолончелист.
 Бонуччи, Леонардо (род. 1987) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Милан». 
 Бонуччи, Эрмано — итальянский учёный, Istituto Anatomia Patologica, Scuola Medica, Пиза, Италия